Нойя () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нойя, Константино (?—?) — боливийский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года.
 Ди Нойя, Джозеф Августин (род. 1943) — американский прелат и богослов, доминиканец, ватиканский и куриальный сановник.
 Нойя (балет) — балет С. Н. Василенко.

См. также 
 Ноя